Dafni kan som auktorsförkortning betyda:

 Amots Dafni
 A. Dafni

Robotskapade auktorsförkortningar